Ганьке́вич — українське прізвище.

Відомі носії 
 Ганькевич Анатолій Борисович (1912—1986) — директор суднобудівного заводу.
 Ганькевич Ігор Юрійович (1962—1990) — одеський рок-музикант, лідер гурту «Бастіон».

Див. також 
 Ганкевич